«Красиво уйти» — американский кинофильм 1979 года, снятый режиссёром Мартином Брестом. Экранизация произведения, автор которого — Эдвард Кэннон.

Сюжет 
 
 
Действие разворачивается в Нью-Йорке. Три старичка, Джо, Эл и Уилли — лучшие друзья. Их жизнь сложилась не так, как они планировали. Поменять они уже ничего не могут, всем уже за семьдесят. И решив, что надо сделать хотя бы один великий поступок под конец жизни, они решились на ограбление в таком возрасте.

В ролях 
 Джордж Бёрнс — Джо
 Арт Карни — Эл
 Ли Страсберг — Уилли
 Чарльз Хэллахан — Пит, племянник Эла
 Памела Пэйтон-Райт — Кэти

См. также 
 Уйти красиво (2017)

Примечания 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1979 года
Бадди-муви США
Экранизации литературных произведений
Фильмы о Нью-Йорке
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1979 года